Turtle es un término en inglés que significa tortuga. Puede referirse a:

 Tortuga, un submarino estadounidense usado en la Guerra de Independencia.
 Turtle, un formato de archivo para guardar tripletes RDF.
 Turtle, un pueblo ubicado en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Turtle F2F, un proyecto de software libre consistente en una red peer-to-peer.